

Cinéma 

 Michael Jackson's This Is It, le film sorti le  sur la tournée prévue de Michael Jackson, annulée à la suite de sa mort.

Musique

Tournée 

 This Is It, la tournée prévue de Michael Jackson.

Album 

 This Is It, la compilation musicale en double album de la tournée de Michael Jackson, sortie le .

Chanson 

 This Is It, le single extrait de l'album This Is It de Michael Jackson ;
 This Is It, un single extrait de l'album The Illusion of Progress, de Staind.

Autre 

 This Is It Collective, collectif de réalisateurs dont le travail le plus connu est Don't Hug Me I'm Scared.